

Patronyme

 Jean Loubes (1906-1990), écrivain et traducteur français ;
 Jean-Marc Loubès (1960-), général d'armée français ;
 Olivier Loubes, historien français.

Toponyme
 Loubès-Bernac est une commune du Sud-Ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne.